Christian Georgievič Rakovskij (1873-1941) – rivoluzionario sovietico con passaporto rumeno ed origini bulgare
 Georgi Rakovskij (1821-1867) – giornalista, poeta, rivoluzionario ed eroe nazionale bulgaro